Tari peut désigner :
 Tari, une ville de Papouasie-Nouvelle-Guinée
 Tari, une tribu pakistanaise
 Tari, une monnaie arabo-normande
 Tari, un nom de famille